Spojení písmen J a B může mít různé významy:

JB 
 Jungfraubahn
 Jailbreak – software
 Justin Bieber – kanadský zpěvák
 Jonas Brothers
 IATA kód společnosti HeliJet
 Im Jaebum – jihokorejský zpěvák